Erased (filme) — do realizador Philipp Stölzl
 Erased (manga) — de Kei Sanbe
 "Citizen Erased" — canção da banda britânica Muse

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de quadrinhos